2 miejscowości w Polsce: 
 Dąbrowiec – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Żary 
 Dąbrowiec – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Charsznica